Undersøgelse kan dække over flere ting:

 Klinisk undersøgelse, der har til formål at afdække et lægemiddels virkning.
 Casestudiet handler om videnskabelig analyse af en konkret hændelse eller fænomen.
 Medicinsk undersøgelse, der drejer sig om at fastlægge en diagnose.
 Begrebet undersøgelse anvendes i en lang række sammenhænge der har til formål at øge viden, løse tvivl eller løse et problem, f.eks. indenfor journalistik, jura, statistik, politik og lignende.

Referencer